Бребіна () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Скріоаштя.
 Бребіна () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Адміністративно підпорядковується місту Бая-де-Араме.